New Development Bank (NDB), ontwikkelingsbank van de BRICS-landen
Nationaal Drugsbureau, in 1974 binnen de Belgische Rijkswacht opgerichte anti-drugseenheid o.l.v. Leon François
Nederlandse Darts Bond
Non-directional beacon (NDB)
Neue Deutsche Biographie
Station Naarden-Bussum (Ndb)